Разумков — фамилия. Известные носители:
 Разумков, Александр Васильевич (1959—1999) — советский и украинский политик.
 Разумков, Дмитрий Александрович (род. 1983) — украинский государственный деятель, председатель Верховной Рады (с 2019 до 2021).